Wucher ist:

das Angebot einer Leistung zu einer deutlich überhöhten Gegenleistung unter Ausnutzung einer Schwächesituation eines Vertragspartners, siehe Wucher

Wucher ist der Familienname folgender Personen:

Albert Wucher (1920–2010), deutscher Journalist und Autor 
Peter Wucher (* um 1965), deutscher Nordischer Kombinierer
Siehe auch:
 Lohnwucher
 Mietwucher
 Zinswucher
 Wucherer